Guarumal – comune della provincia di Chiriquí, in Panama
 Guarumal – comune della provincia di Veraguas, in Panama